Николай Михайлович Деревянчук () — стрелок 1234-го стрелкового полка (370-я стрелковая Бранденбургская Краснознамённая ордена Кутузова 2-й степени дивизия, 91-й стрелковый Краснознамённый корпус, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), красноармеец, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 6 мая 1919 года в селе Давидковцы Проскуровского уезда Подольской губернии (ныне в составе  Хмельницкой области Украины). Из семьи крестьянина. Украинец.
Окончил начальную школу и курсы механизаторов. Работал трактористом в колхозе в родном селе.

В Красную армию был призван на срочную службу в 1939 году. Служил в войсках Западного особого военного округа.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Участник оборонительного сражения в Белоруссии. Несколько раз попадал в окружение и прорывался оттуда, но в последний раз при выходе из окружения попал в плен. Во время нахождения в лагере военнопленных был направлен с командой под конвоем на заготовку дров, сумел бежать. Нашёл партизан, с 1942 года воевал в партизанском отряде имени Кирова. В начале 1943 года отряд соединился с наступавшими частями Красной армии.

Вторично был призван в Красную армию в апреле 1943 года. Служил в запасных и учебных частях. Вновь прибыл на фронт в январе 1945 года, зачислен в 370-ю стрелковую дивизию на 1-м Белорусском фронте и сразу же заявил о себе как об отважном бойце. Участвовал в Висло-Одерской наступательной операции.

Наводчик противотанкового ружья 1234-го стрелкового полка (370-я стрелковая Бранденбургская Краснознамённая ордена Кутузова 2-й степени дивизия, 91-й стрелковый Краснознамённый корпус, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) красноармеец Николай Михайлович Деревянчук проявил отвагу и стойкость в ходе боевых действий за удержание и расширение Кюстринского плацдарма на реке Одер. 5 февраля 1945 года в числе первых в полку преодолел под огнём Одер, доставив в исправности материальную часть и боеприпасы. При расширении плацдарма 6 февраля в районе северо-восточнее города Лебус (Германия) участвовал в отражении нескольких контратак противника. Лично подбил 1 танк, ещё несколько танков подбил и повредил в группе с другими бронебойщиками своего взвода. Подавил 2 огневые точки.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом частям 370-й стрелковой дивизии № 09/н от 11 февраля 1945 года красноармеец Николай Михайлович Деревянчук награждён орденом Славы 3-й степени.

Снайпер 1234-го стрелкового полка (подчинённость та же) красноармеец Николай Михайлович Деревянчук вновь отличился в локальной операции на том же плацдарме. При прорыве сильно укреплённой немецкой обороны 6 апреля 1945 года в 2 километрах южнее Лебуса (15 километров южнее Франкфурта-на-Одере) огнём из снайперской винтовки уничтожил немецкого снайпера и до 10 гитлеровцев.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом войскам 69-й армии № 0166/н от 13 мая 1945 года красноармеец Николай Михайлович Деревянчук награждён орденом Славы 2-й степени.

Стрелок 1234-го стрелкового полка (подчинённость та же) красноармеец Николай Михайлович Деревянчук вновь проявил мужество в ходе Берлинской наступательной операции. В бою за овладение населённым пунктом Штренц (23 километра юго-западнее города Фюрстенвальде, Германия) 28 апреля 1945 года в числе первых ворвался в него. Уничтожил гранатами оборудованную в каменном доме огневую точку и 5 гитлеровцев, расчистив тем самым дорогу атакующему взводу.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом частям 370-й стрелковой дивизии № 061/н от 17 мая 1945 года красноармеец Николай Михайлович Деревянчук награждён орденом Славы 3-й степени*. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1951 года был перенаграждён орденом Славы 1-й степени, став тем самым полным кавалером ордена Славы.

В мае 1946 года был демобилизован. Вернулся в родное село. Работал трактористом колхоза имени Шестакова в Хмельницкой области, слесарем в квартирно-эксплуатационной части Проскуровского района. Затем переехал в город Хмельницкий и много лет работал оператором-машинистом в хозяйственной части Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища.

В 1966 году Н. М. Деревянчуку было присвоено воинское звание «старшина в отставке» как полному кавалеру ордена Славы. На Украине ему было присвоено воинское звание «младший лейтенант в отставке».

Жил в городе Хмельницкий. Скончался 13 января 2005 года. Похоронен в родном селе Давидковцы.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (6.04.1985)
 Орден Славы 3-й степени (12.2.1945) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1951 года был перенаграждён орденом Славы 1-й степени
 Орден Славы 2-й степени (13.05.1945)
 Орден Славы 3-й степени (17.5.1945)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)
 ряд медалей

Память 
На могиле героя установлен надгробный памятник.

Примечания

Литература 
 
 Дубров Б. И. Солдатская слава. — Киев, 1970. — С. 23—32.
 Деревянчук Николай Михайлович

Ссылки 
 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны